Uckersee steht für folgende Seen in der Uckermark, Brandenburg:

 Oberuckersee bei Warnitz
 Unteruckersee bei Prenzlau

Siehe auch:
 Uckermärkische Seen